Резистентность:
 Резистентность (биология)
 Резистентность (психиатрия)